Kirjakow ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Wjatscheslawowitsch Kirjakow (* 1970), russischer Fußballspieler
 Tanju Kirjakow (* 1963), bulgarischer Sportschütze